Du gamla, du fria kan syfta på:

 Du gamla, du fria – Sveriges nationalsång
 Du gamla, du fria (film) – en svensk färgfilm av Öyvind Fahlström från 1972
 Du gamla du fria (film, 1938) – en svensk dramafilm från 1938
 Du gamla du fria (musikalbum) – studioalbum av Håkan Hellström